Villa Müller steht für:

 Villa Müller (Dresden)
 Villa Müller (Prag)